Rivière aux Écorces du Milieu, Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, région administrative de la Capitale-Nationale ;
 Petite rivière du Milieu, Aguanish (municipalité), MRC Minganie, région administrative de la Côte-Nord ;
 Rivière du Milieu (rivière Launière), Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Beaupré, région administrative de la Capitale-Nationale ;
 Rivière du Milieu, Lac-Masketsi (territoire non organisé), MRC Mékinac, région administrative de la Mauricie ;
 Rivière-du-Milieu, hameau de Lac-Masketsi ;
 Rivière du Milieu (rivière Normandin), Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
 Rivière du Milieu, Belle-Rivière (territoire non organisé), MRC Lac-Saint-Jean-Est, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
 Rivière du Milieu, L'Anse-Saint-Jean (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
 Rivière du Milieu (Lanaudière), Baie-de-la-Bouteille (territoire non organisé), MRC Matawinie, région administrative de Lanaudière;
 Rivière du Milieu, Havre-Saint-Pierre (municipalité), MRC Minganie, région administrative de la Côte-Nord;
 Rivière Noire du Milieu, Mont-Élie (territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, région administrative de la Capitale-Nationale;
 Rivière Pierriche du Milieu, La Tuque, région administrative de la Mauricie;
 Rivière Port-Daniel du Milieu, Port-Daniel–Gascons (municipalité), MRC Le Rocher-Percé, région administrative de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
 Rivière Wessonneau du Milieu, La Tuque, région administrative de la Mauricie.